Raß bzw. Rass ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Rass (* 1969), Professor für Neueste Geschichte und Historische Migrationsforschung an der Universität Osnabrück
 Hans Raß (1911–1997), deutscher Politiker (CSU), Mitglied des Bayerischen Landtages
 Rudolf Rass (1934–2021), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Siehe auch:
 Rass
 Räß